Glashütten kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Glashütten, Hessen – kommun, Hessen, 
 Glashütten, Bayern – kommun, Bayern, Oberfranken,